Talha ou Talhah () est un nom propre arabe et un nom commun portugais.

Personnages 
Talha ben Ubayd Allah compagnon de Mahomet mort en 656.
 Talha ben Tâhir gouverneur Tâhiride du Khorasan de 822 jusqu'à sa mort en 828.
 Abderrahmane Talha, djihadiste mauritanien, membre d'AQMI.
 Mohamed Talha (né en 1968), handballeur marocain

Autres 
Talha ville d'Égypte.
 Talha dourada, ou taille dorée, technique de sculpture de bois dorée propre au Portugal.

en:Talhah (name)